De Kondrasjin & Belov Cup 2007 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 29 september 2007 en 30 september 2007 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Spartak Sint-Petersburg, Žalgiris Kaunas, Chimki Oblast Moskou en Prokom Trefl Sopot. Chimki won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2007